Da Maiano sono due fratelli artisti rinascimentali, scultori, architetti ed intarsiatori italiani.

Giuliano da Maiano (Maiano, vicino Fiesole, 1432 circa – Napoli 1490)  
Benedetto da Maiano (Maiano, vicino Fiesole 1442 – Firenze 1497)